Fisher är ett efternamn av engelskspråkigt ursprung med betydelsen fiskare. Det har samma uttal och betydelse som det tyskspråkiga efternamnet Fischer.

Personer med efternamnet Fisher

 Alva J. Fisher (1862–1947), amerikansk ingenjör och uppfinnare
 Amy Fisher (född 1974), mordanklagad, författare och pornografisk skådespelare
 Andrew Fisher (1862–1928), australisk politiker, premiärminister
 Anna Lee Fisher (född 1949), amerikansk astronaut

 Carrie Fisher (född 1956), amerikansk skådespelare
 Clara Fisher  (1811–1898), amerikansk skådespelare

 Derek Fisher (född 1974), amerikansk basketspelare och tränare
 Dudu Fisher (född 1951), israelisk kantor och musikalartist

 Eddie Fisher (1928–2010), amerikansk sångare och skådespelare
 Eivor Fisher (1884–1977), svensk textilkonstnär
 Elizabeth Fisher (aktiv på 1920- och 1930-talen), kanadensisk konståkare
 Else Fisher (1918–2006), dansare, koreograf, regissör och skådespelare

 Frances Fisher (född 1952), brittiskfödd amerikansk skådespelare
 Frank Fisher (1907–1983), kanadensisk ishockeyspelare

 George Fisher (född 1970), amerikansk sångare i death metal-band
 Gregor Fisher (född 1953), skotsk komiker och skådespelare

 Herbert Fisher (1865–1940), brittisk historieforskare och politiker
 Hugh Fisher (född 1955), kanadensisk kanotist
 Irving Fisher (1867–1947), amerikansk nationalekonom

 Isla Fisher (född 1976), australisk skådespelare, fotomodell och författare

 Joely Fisher (född 1967), amerikansk skådespelare
 John Fisher (1469–1535), engelsk katolsk biskop, kardinal och martyr
 John Arbuthnot Fisher (1841–1920), brittisk amiral
 John Stuchell Fisher (1867–1940), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Pennsylvania
 Joseph L. Fisher (1914–1992), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Virginia
 Kitty Fisher (1741–1767), brittisk kurtisan och stilikon

 Leck Fischer (1904–1956), dansk författare och dramatiker

 Mark Fisher (1968–2017), brittisk författare, bloggare, kritiker och filosof
 Mary Fisher (missionär) (1623–1698), brittisk kväkare
 Matthew Fisher (född 1946), brittisk musiker och producent
 Mika'ela Fisher (aktiv sedan 2006), tysk skådespelare och fotomodell
 Mike Fisher (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare
 Mike Fisher (racerförare) (född 1943), amerikansk racerförare 

 O.C. Fisher (1903–1994), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Texas

 Paul A. Fisher (1921–2007), amerikansk författare och journalist
 Philip Arthur Fisher (1907–2004), amerikansk aktiehandlare
 Randi Fisher (1920–1997), svensk konstnär
 Ronald Fisher (1890–1962), brittisk statistiker, genetiker och evolutionsbiolog

 Sam Fisher, fiktiv gestalt
 Sarah Fisher (född 1980), amerikansk racerförare
 Simon Fisher-Becker (född 1961), brittisk skådespelare

 Walter L. Fisher (1862–1935), amerikansk politiker, republikan, inrikesminister
 William Fisher (född 1940), brittisk boxare
 William F. Fisher (född 1946), amerikansk astronaut

Se även 
 Fischer, efternamn

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken